Лига чемпионов КОНКАКАФ 2020 — 12-й розыгрыш Лиги чемпионов КОНКАКАФ, а всего — 55-й розыгрыш главного клубного футбольного турнира, проводимого КОНКАКАФ, футбольным органом Северной Америки, Центральной Америки и Карибского бассейна. Мексиканский клуб «УАНЛ» победил американский клуб «Лос-Анджелес» со счётом 2:1 в финале, впервые в истории выиграв чемпионат.

Расписание игры начинается 18 февраля 2020. Однако, учитывая влияние пандемии COVID-19, КОНКАКАФ объявила, что приостановит игру 12 марта 2020. 13 марта 2020 будет объявлено новое расписание игр. 7 августа 2020 они предоставили обновлённую информацию об оставшихся 11 матчах турнира, включая различные варианты, такие как централизация оставшихся матчей в одном городе.

В октябре 2020 сообщалось, что КОНКАКАФ возобновит турнир в нейтральном месте либо в Мексике, либо в штатах США Калифорния, Флорида или Техас в течение третьей или четвёртой недели декабря в течение недели. 2 ноября 2020 было объявлено, что турнир возобновится в централизованном месте в США с 15 по 22 декабря 2020, а все оставшиеся раунды будут сыграны как матчи в одном матче. 10 ноября 2020 КОНКАКАФ объявил, что проведёт одиночную игру на «Эксплория Стэдиум» в Орландо, штат Флорида, был назначен местом проведения оставшейся части турнира, который состоял из семи матчей, включая четвертьфиналы, полуфиналы и финал.

Правила квалификации 
В Лиге чемпионов КОНКАКАФ участвуют 16 команд:
 от Северной Америки — 9 команд,
 от Карибского бассейна — 1 команда,
 от Лиги КОНКАКАФ — 6 команда.

В нижеследующей таблице количество участий, последнее участие и предыдущий лучший результат учитываются только в периоде Лиги чемпионов КОНКАКАФ, начиная с розыгрыша 2008—2009 годов (не учитываются участия периода Кубка чемпионов с 1962 по 2008 годы).

Расписание

Сетка

1/8 финала 

|}

1/4 финала 

|colspan="2" 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал 

|}

Лучшие бомбардиры

Награды

Примечания 

2020
2020 год в футболе
Спортивные соревнования, отложенные из-за пандемии COVID-19